Carlo Fortunato Rosti (1985-1974) – pittore italiano
 Pál Rosty (1830-1874) – fotografo e geografo ungherese
 Stephan Rosti (1891-1964) – attore e regista egiziano
 Vicky Rosti (1958) – cantante finlandese

Pagine correlate 
 Rösti (disambigua)